2 miejscowości w Polsce: 
 Dominów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Głusk 
 Dominów – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew

Zobacz też: Dominowo